Сапуны — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Сапуны — до 1964 г. название деревни Привольная в Витебском районе Витебской области.

Россия 

 Сапуны — деревня в Невельском районе Псковской области.